Ранчо ел Гран Чапарал има више значења:

 Ранчо ел Гран Чапарал (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо ел Гран Чапарал (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Гран Чапарал (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику